Antonio Gridelli – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Maurizio Gridelli – ex calciatore italiano